First Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Lutheran Church (Alaska), ID-Nr. 87000716
 First Lutheran Church (Iowa), ID-Nr. 76000795
 First Lutheran Church (Kansas), ID-Nr. 71001113
 First Lutheran Church (Kentucky), ID-Nr. 82001558
 First Lutheran Church (Ohio), ID-Nr. 83002011
 First Lutheran Church (Wisconsin), ID-Nr. 88000728

Siehe auch:
 First English Lutheran Church
 First Evangelical Lutheran Church